Волковцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Волковцы — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Украина 
 Волковцы — село в Роменском районе Сумской области.
 Волковцы — село в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Волковцы — село в Шумском районе Тернопольской области.
 Волковцы — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.
 Волковцы — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.